Подставленный:

 Подставленный (англ. Framed) — фильм нуар режиссёра Ричарда Уоллеса, вышедший на экраны в 1947 году.
 Подставленный (кит. 龍在江湖; англ. Legacy of Rage) — боевик с участием сына Брюса Ли — Брэндона в постановке режиссёра Ронни Ю.